Le sigle PDF ou pdf peut signifier :

Sciences et techniques

Informatique 
 , un format de fichier informatique universel ;

Chimie 
 , une base de données de phases pour la diffractométrie de rayons X par la méthode de Debye-Scherrer ou méthode des poudres ;

Géologie 
 , des plans de dislocation très fins et très rapprochés, développés notamment dans des cristaux de quartz (quartz choqués) ;

Mathématiques 
  ;

Physique 
  ;
  ;

Culture et société

Littérature 
 Présence du futur, une collection des Éditions Denoël consacrée à la science-fiction ;

Politique 
 Parti de la France, un parti politique français d'extrême droite, fondé en 2009  ;
 Parti démocrate français, un parti politique français fondé en 1982 et intégré en 1986 au Parti républicain.